Селлява, Селява (Силава, Селевко укр., , российское Селе(я)вины)  по справочнику древнерусских фамилий "Онаникон" славяниста профессора МГУ академика С.Б. Веселовского - близко родственные фамилии. 

Древний  белорусский шляхетский не титулованный  дворянский род герба того же имени. Представители рода являлись носителями различных религиозных концессий. 

Согласно анализа  гаплогруппы ДНК N-VL29 потомки костромской ветви  с  большой степенью вероятности ведут свой род от  общего предка представителей полоцкого, смоленского или черниговского дома Рюриковичей. Было рассчитано время жизни самого недавнего общего предка основной линии рода Рюриковичей, известной как N1a-Y10931. Использованный при расчете список из 14 111-маркерных гаплотипов участников проектов Russian Nobility и Rurikid Dynasty позволил определить  вероятные даты жизни родоначальника  в интервале от 550 до 900 года нашей эры. При этом  не исключено  родстство Селе(я)виных с  князем Андреем Ольгердовичем - внуком Великого князя литовского Гедимина, с черниговским воеводой Селява из рода Любомировичей (Любомирских),  либо  с участником  Куликовской битвы воеводой из Полони Иваном Микулаевичем (по прозвищу Палица) - сына Кориата Гедиминовича, родоначальника также дворянского рода Палициных. Заслуживает внимание  версия о том, что древний предок рода Селява, как и Рюриковичей  - выходец из языческого племени селов (селонов), населявших с VII по XV века территории Селии от истоков Западной Двины (ныне Даугава, Латвия)  и  более позднего удельного Лукомского княжества, включая древние водные пути с Днепра на Балтику через  озера Селява, Лепельское, Лукомское, Западную Двину.  

Род Селява (Селевины, Селявины) внесён в I и VI части родословных книг Виленской, Витебской,   Минской , Могилевской, Костромской, Варшавской (Селява-Скорины 1894 г.), а носители фамилии - в VI часть Псковской, Воронежской, Московской, Смоленской  губерний. Нынешние потомки Селява (Селевиных)  проживают в России, Беларуси,  Украине,  Казахстане, Киргизии, Франции, Польше, Литве и Латвии.

Известные представители рода: Антоний (в миру Анастасий) Селява служил в Вильне, был архиепископом (униатским) полоцким (1625—1647), митрополитом Киевским, Галицким и всея Руси (1637—1655), возглавлял орден василиан (базилиан). 

Смоленско-костромская ветвь  дворянского  рода Селява -  Селевины  (Селявины) собственного герба известна с 1622 года.  Герб  в 1795 г. внесен в 9 часть "Общего гербовника дворянских родов Российской империи".  К 1862 году имелось 6 ответвлений рода  в Костромском, Галичском, Буйском, Кадыйском, Буйском, Кинешемском, Макарьевском уездах Костромской губернии (к 1900 году осталось только два). Самый древний известный представитель ветви -   смоленский вечник Селява ( впервые упомянут в Привилее "Данины Казимира"  после Смоленского восстания 1440 года).

В январе 1492 года  (7000 год от сотворения мира)  Великим князем Иваном III в Москве казнены через сожжение князь Иван Лукомский (из рода Ольгерда  Гедиминовича)   и  торговой казнью за "ересь" смоленские сыны боярские Алехно и Богдан Селявы. («Тоя же зимы… князь великіи князя Ивана Лукомского да Матiаса Ляха… съжгоша… въ клетке да дву братовъ Смолнянъ казнилъ… Селевиныхъ… про то, что они посылали з грамотами и съ вѣстми человѣка своего Волынцева къ князю великому Александру Литовскому»). [Чичагов, с. 934]. 

Потомки Алехны и Богдана Селява (Селевины) во 2-ой половине 16 века  проживали уже в Костромской губернии (возможно были переселены Иваном Грозным из Новгородской республики). Селевины костромской ветви состояли   в родстве с  дворянами Ляпуновыми, Куломзиными, Пронскими, Ярославовыми, Петровыми, Ларионовыми, Неплюевыми, Нелидовыми, Иваницкими, Шаховыми, Григорьевскими. 

Род упоминается  в средневековых литературных источниках. Келарь Сергиево-Троицкой лавры в миру Аверкий Палицын в повести «Сказание Авраамия Палицына», которая является одним из важнейших исторических и литературных источников о Смутном времени прослеживает судьбу 3-х братьев Селевиных - защитников Лавры Анания, Данилы и перебежчика к ляхам, их брата Осипа. 

Костромская ветвь рода Селевиных со времен Петра I (с 1706 года) известна также своей морской династией. Капитан II ранга Гавриил Матвеевич Селевин (1747 -  к 1862 г. был еще жив) командовал артиллерией бомбардирского судна "Гром", находящегося в 1-ой линии,  в знаменуитом Чесменском морском сражении. Генерал-лейтенант Селявин Николай Иванович, бастард по происхождению (1774 - 06.10.1833) участвовал в знаменитом альпийском походе А.В. Суворова, в Бородинском сражении, в зарубежном походе российской армии 1813-1814 годов.  С 1811 г. возглавил квартермейскую часть Кабинета, а с 1825 по 1833 гг.  являлся вице-президентом Кабинета  Е.И.В..  Личный дворянин, имел свой официально не утвержденный герб и дом на Васильевском острове. Под его руководством   в Санкт-Петербурге устроена Дворцовая площадь, воздвигнут  знаменитый Александрийский столп, за что был отмечен Орденом Белого орла. Кавалер многих  других орденов. Портрет Н.И. Селявина находится в Зале героев Отечественной войны 1812 г. в Эрмитаже. Получил в детстве хорошее музыкальное образование, был также известен как писатель,автор пьес  и поэт. Похоронен в Некрополе Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге.

Моряки рода  Селевиных также участвовали в работе Российско-американской компании (РАК) на Аляске, держателями акций которой были император и члены императорской семьи.

Унтер-офицер Селявин Иван Федорович (1890-1934) в составе пулеметной команды 14-го Сибирского пехотного полка воевал на фронтах 1-ой Мировой. После газовой атаки противника  под Варшавой в мае 1915 г. пострадал, а 10 июля 1915 г. попал в австрийский плен. Находился в лагерях Майданек в Люблине,  затем в австрийском Юзефштадт (ныне Чехия). В 1915 г. отмечен Георгиевским крестом 4 степени, числясь в списке для награждения уже как без вести пропавший.

Кавалер орденов "Отечественная война" I и II степени, Красной звезды, медали "За отвагу" санитар Селявин Дмитрий Федорович (1905-1994) вынес с поля боя 78 раненных, в т.ч. 8 офицеров. Вернулся с войны инвалидом, потеряв ногу.

Заместитель командира взвода батареи ПВО сержант Селявин Павел Иванович (1928-2003) принял участие в корейской войне, за что был отмечен 2-мя высшими китайскими наградами - медалью "Советско-китайская дружба". Медаль была учреждена Мао Дзе Дуном. Зенитное подразделение, в котором служил Павел Иванович, сбило и повредило зенитным огнем 19 американских самолетов. 

Среди нынешних продолжателей морской династии Сергей Селявин из Калининградской области, ходит старшим помощником на большегрузных транспортных кораблях.

О сохранении памяти фронтовиков братьев Константина (1924-2002) и Юрия Михайловича Селявиных (1925-1988), стоявших у истоков спортивного движения в Судиславском районе, позаботятся в Судиславском краеведческом музее. Юрий Михайлович в 1943-1945 годах  в качестве авиационного техника воевал в составе истребительного авиационного полка, в котором получил своего первого Героя  трижды Герой Советского Союза И.Н. Кожедуб. Работая в послевоенные годы школьным учителем физкультуры в Судиславле, дал первый импульс в становлении выдающейся советской лыжницы Алевтины Олюниной, которая вместе с Галиной Кулаковой в командном зачете стала олимпийской чемпионкой и  чемпионкой мира, девятикратной чемпионкой СССР по лыжным гонкам.

Описание герба 
Основной герб. Внесен в «Список родам Царства Польского, признанным в дворянском достоинстве с гербами, невнесенными в «Высочайше утвержденный Гербовник». Сост В.К. Лукомский. СПб, Сенатская типография, 1912. • РГИА. Ф.1343. Оп.15. Д.83)

В красном поле на середине лежащего буйволова рога копьё остриём вверх. Щит увенчан дворянскими шлемом и короною со страусовыми перьями.

Герб также использовался представителями рода  первопечатника доктора  Франциско Скорины (получили родовой герб Селява в конце XVII века).

OGDR IX-44. Герб костромского рода Селевиных внесен в Часть 9 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 44 

В правой серебряной половине щита, на подобие стропила, изображены две красныя стены, над ними две и внизу одна зажженныя гранадки. В левой половине, разрезанной диогонально к правому нижнему углу на два поля, голубое и красное, находится согбенная в латах рука с мечем (один из вариантов символа  ВКЛ "погонь"). Щит увенчан дворянскими шлемом и короною с строусовыми перьями. Намет на щите серебряный и голубый, подложенный красным и серебром.

OGDR IX-44. Герб Воронежской ветки утвержден императором и внесён в 9-ю Часть Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи (5.8.1816).

Герб рода определением Правительственного Сената с блазоном «В правой серебряной половине щита, на подобие стропила, изображены две красныя стены, над ними две и внизу одна зажженныя гранадки. В левой половине, разрезанной диогонально к правому нижнему углу на два поля, голубое и красное, находится согбенная в латах рука с мечем. Щит увенчан дворянскими шлемом и короною с строусовыми перьями. Намет на щите серебряный и голубый, подложенный красным и серебром».

Герб личного дворянина генерал-лейтенанта Н.И. Селявина, не утверждавшийся Высочайше. Изображен на гранитном саркофаге в Александро-Невской Лавре, работы выдающегося итальянского архитектора Корнеги.  Эмблемы в щите свидетельствуют о претензиях на высокородное происхождение хозяина герба от древних владетельных князей: коронованный орел с крестом, видный в левой половине щита, обычен для гербов черниговских Рюриковичей.

Литература

Примечания 
4. Списки гражданским чинам по старшинству 1-5 класса на 1803 год; РГАДА: ф.1292, оп.1, кн.222, л.199;                                                             ГАВО: ф.И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание», оп.139, д.74, стр.104,
Гербы с шляхетскими коронами
Гербы с изображением буйволовых рогов
Гербы с изображением наконечника копья
Гербы с изображением трёх страусовых перьев